E néven ismert események:

 Kilencéves háború (1594–1603), más néven Tyrone-felkelés, Írországban. 
 Pfalzi örökösödési háború (1688–1697), más néven kilencéves háború, vagy az augsburgi liga háborúja.